Аль-Мухтар аль-Касім (? — 956) — імам зейдитської держави у Ємені (936—956).
 Агд аль-Мухтар (? — 1674) — останній імам Держави зуайя в 1670—1674 роках.
 Мухаммад ульд Аль-Мухтар (1740—1793) — 8-й емір Трарзи в 1786—1793 роках.
 Алаїт ульд Аль-Мухтар (1750—1794/1795) — 9-й емір Трарзи в 1793—1794/1795 роках.